Notte dei lunghi coltelli – evento storico riguardante Adolf Hitler e i gruppi legati al nazismo
 La notte dei lunghi coltelli – progetto musicale di Karim Qqru